Чемпионат Чехии по футболу 2017/2018 — 25-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 28 июля 2017 года и завершился 26 мая 2018 года, принимали участие 16 клубов. Чемпионом Чехии в пятый раз стала «Виктория Пльзень».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2017/2018
Чехия
Спорт в Чехии в 2017 году
Спорт в Чехии в 2018 году